Ajenabe puede referirse a:

 el nombre común de la planta Brassica nigra; o 
 el nombre común de la planta Brassica napus.

Comenepe